Las Tumbas de los Nobles es un nombre colectivo que se aplica a tumbas de determinados trabajadores, capataces, sacerdotes, soldados, funcionarios, visires, príncipes u otros similares generalmente localizadas en importantes áreas funerarias del Antiguo Egipto.

Pueden referirse a:
 Tumbas de los Nobles (Luxor), situadas en la ribera occidental del Nilo, en la actual Luxor (antigua Tebas).
 Tumbas de los Nobles (Saqqara), reales y no reales, a partir de las dinastías I y II,  Reino Antiguo y Reino Nuevo, situadas en la zona consagrada al dios Sokar, de Saqqara.  
 Tumbas de los Nobles (Amarna), denominadas así a las tumbas del Sur y del Norte de Amarna.
 Tumbas de los Nobles (Asuán), en Qubbet el-Hawa (Asuán), excavadas en la roca.